(littéralement « esprit maître ») est un mot anglais désignant le responsable au plus haut niveau de l'organisation d'un plan. En français, on parle du « cerveau » d'une opération.

 Le  est un jeu de société de réflexion et de déduction, inventé par Mordecai Meirowitz dans les .
 Mastermind est aussi le nom de plusieurs personnages dans les séries X-Men :
 Le Cerveau ( en anglais), alias Jason Wyngarde ;
  ;
 .
  est le titre d'une chanson de Mike Oldfield dans l'album .
  est un jeu télévisé de la BBC.
  est un album du groupe de rock américain Monster Magnet.
  est album du rappeur américain Rick Ross sorti en 2014.
  est un film américain sorti en 1914.